Le compromis  de Tacna-Arica est une série de documents signés concernant le différend territorial des provinces de Tacna et d’Arica.

Ce différend est l’une des conséquences directes de la guerre du Pacifique (1879-1883) qui opposa le Chili au Pérou et à la Bolivie. À l’issue du conflit remporté par le Chili, celui-ci conquit les territoires de Tacna, Tarapaca et Arica. Et le Pérou, défait, du signer les traité d’Ancon (1883). Ce traité prévoyait que Tarapaca soit annexé par le Chili puis que le sort des deux autres provinces soit décidé par plébiscite qui aurait lieu en 1893. En raison de désaccords les deux pays ne sont pas parvenus à s’entendre sur les conditions du plébiscite. Le Chili commença alors à coloniser les territoires dès 1909. Entraînant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays (1911). Cependant en 1922, le Chili et le Pérou acceptèrent un arbitrage sur le sujet en présence du président américain. Le président Coolidge nomma en 1925 le général John J. Pershing, arbitre entre lors des négociations. Il fut remplacé en 1926 par le général William Lassiter. Aucune négociation ne permit de sortir de l’impasse. Le secrétaire d’état américain Frank B. Kellogg suggéra la tenue de négociations directes à Washington en 1928. Ces négociations permirent d’arriver à un accord signé lors du traité de Lima en 1929.

Le Pérou conserva la province de Tacna tandis que Arica fut annexée par le Chili en l’échange d’une indemnisation de 6 millions de dollars.

Histoire de la Bolivie
Histoire du Pérou